Caraúbas ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Caraúbas (Paraíba)
 Caraúbas (Rio Grande do Norte)
 Caraúbas do Piauí